Медзана-Рабаттоне () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Павия.

Население составляет 507 человек (2008 г.), плотность населения составляет 72 чел./км². Занимает площадь 7 км². Почтовый индекс — 27030. Телефонный код — 0382.

Покровителем коммуны почитается святой Иоанн Креститель, празднование во третье воскресение октября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.mezzanarabattone.pv.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики